Кристиан Элиен, в замужестве Кристиан Гюэль () — фигуристка из Франции, серебряная призёрша чемпионата мира 1962 года, чемпион Европы 1962 года, пятикратная чемпионка Франции 1958—1962 годов в танцах на льду.

Кристиан Элиен с 1955 по 1957 год выступала в паре с Claude Lambert, а с 1957 по 1962 год с Жаном Полем Гюэлем.

Спортивные достижения 

(с Claude Lambert)

(с Жан Поль Гюэлем)

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Франции